Вероника Кребс (, урожденная Младанович, ; около 1750 — ) — польская мемуаристка.

Согласно запискам Антония Хжонщевского, в дальнейшем, после подавления восстания гайдамаков, Вероника Младанович была вывезена в Кристинополь и служила в свите жены , урождённой Потоцкой, затем вышла замуж за служившего у Станислава Щенсного Потоцкого поручика Яна Кребса.

Позже составила на польском языке записки об уманской резне (), посмертно изданные в 1840 г. в Познани графом  в серии его изданий польских исторических источников, а затем, в сокращении, републикованные Генриком Мосьцицким. В русском переводе и с предисловием публициста И. М. Ревы записки опубликованы в Киеве отдельным изданием в 1879 году. Кроме того, Веронике Кребс принадлежали и записки о драматическом эпизоде из жизни Станислава Потоцкого — похищении и убийстве его первой жены Гертруды по приказу его отца; эти записки были утрачены, но пересказ их Хжонщевским сохранился.

Примечания

Ссылки 
 Wyjątek z Opisu autentycznego rzezi Humańskiej // Z dziejów Hajdamaczyzny — Cześć 1. — Warszawa, 1905. — S. 87-103. 

Персоналии по алфавиту
Мемуаристы Польши